Moskovskaja (česky Moskevská) má více významů:

 Moskovskaja (stanice metra v Samaře) – jedna ze stanic metra v Samaře v Rusku
 Moskovskaja (stanice metra v Nižním Novgorodě) – nejvytíženější stanice metra v Nižním Novgorodě v Rusku
 Moskovskaja (linka metra v Minsku) – linka metra v Minsku v Bělorusku